Aulacoscelis är ett släkte av skalbaggar. Aulacoscelis ingår i familjen Orsodacnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Aulacoscelis